Rosmed.ru — медицинский b2b портал, является крупнейшим отраслевым порталом на рынке медицинского оборудования в России.

Rosmed.ru (согласно Яндекс) высоко цитируемый сайт Медицинского интернета.

Портал основан в 2002 году как единая торговая площадка среди медицинских компаний России и СНГ. C момента основания портал объединил на своих страницах более 6000 компаний отрасли.

Цель 

Предоставление исчерпывающей информации Лечебно профилактическим учреждениям о известных медицинских брендах, поставщиках, производителей медицинского оборудования, техники и материалах. На портале представлены последние новинки рынка, обзоры, новости. Rosmed.ru является лидером в поиске медицинского оборудования в сегменте Рунета. На страницах издания представлены сотни известных и не очень медицинских брендов из России и из-за рубежа.

В 2008 году портал удостоен премии «Профессия жизнь» в номинации «За вклад в продвижение медицинских товаров и услуг».

с 2011 года поставщик медицинских новостей для Яндекс СМИ «Новости Rosmed.ru на Яндекс СМИ»

Цитирование в СМИ 

 Секреты современной Интернет-рекламы, Medicus.ru
 Основные медико-фармацевтические сайты удерживают свои позиции, Remedium.ru
 Лидер медицинского рынка, портал Rosmed.RU, завершил масштабную модернизацию, MedLinks.ru
 Система обращения с медотходами в ЛПУ РФ, Компьютер-Информ 
 Создана вакцина от рака матки. Прививки от папилломы ежегодно будут спасать жизни трех тысяч женщин, Переболел.ру
 Сила российских трав, Medicus.ru

Дополнительно 

 Rosmed.ru в каталоге Яндекса
 Rosmed.ru в каталоге DMOZ

Признание 
 Международная премия «Профессия Жизнь» — За вклад в продвижение медицинских товаров и услуг

Ссылки 
 Сайт Rosmed.ru

Сайты по алфавиту
Сайты России
Сайты на русском языке